Fredrik IV av Holstein-Gottorp, född 18 oktober 1671 på Gottorps slott i Holstein-Gottorp, död 19 juli 1702 i Kliszów i Polen-Litauen, var regerande hertig av Holstein-Gottorp. Han var äldsta son till hertig Kristian Albrekt av Holstein-Gottorp och prinsessa Fredrika Amalia av Danmark. Tillsammans med kung Karl XII roade han sig med omdömeslösa upptåg som kommit att kallas "det holsteinska raseriet".

Biografi 

Han kämpade hårt för att få Holstein-Gottorps självständighet godkänd i enlighet med freden i Roskilde och förde en ganska aggressiv politik mot Danmark, något som blev en av orsakerna till Danmarks inträde i stora nordiska kriget. År 1699 anfölls hans land av Danmark, som då styrdes av Fredriks kusin kung Fredrik IV av Danmark, men år 1700 tvingades Danmark genom freden i Travendal att utrymma hans land och ge honom skadeersättning. Därefter deltog Fredrik i Karl XII:s polska fälttåg, där han stupade i slaget vid Kliszów av artillerield.

Familj 

Han gifte sig med sin kusin, kung Karl XII:s syster, Hedvig Sofia av Sverige den 12 maj 1698 och tillsammans fick paret bara ett barn:

 Karl Fredrik (30 april 1700 – 18 juni 1739), hertig av Holstein-Gottorp och gift med Anna Petrovna av Ryssland. Far till blivande tsar Peter III av Ryssland.

Anfäder

Referenser 

Födda 1671
Avlidna 1702
Män
Huset Holstein-Gottorp
Personer som stupat i strid
Danska hertigar
Hertigar av Holstein
Deltagare i slaget vid Kliszów